PND pode se referir a:
Nova Democracia - um partido político português
Partido Nacionalista Democrático
Programa Nacional de Desestatização
Plano Nacional de Desenvolvimento
I Plano Nacional de Desenvolvimento ou Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG)
II Plano Nacional de Desenvolvimento
III Plano Nacional de Desenvolvimento
IV Plano Nacional de Desenvolvimento

Desambiguação